Димитър Костов може да се отнася за:
 Димитър Костов (1875 – 1965) – български географ
 Димитър Костов (1895 – 1981) – кмет на Пловдив (1943 – 1944)
 Димитър Костов (р. 1932) – български дипломат
 Димитър Костов (р. 1936) – български футболист
 Димитър Костов (р. 1944) – български учен (аграрикономист, професор)
 Димитър Костов (р. 1945) – български учен (юрист, професор)
 Димитър Костов (р. 1957) – български финансист и политик (финансов министър)